Peter Pirker ist der Name folgender Personen:

* Peter Pirker (Journalist) (1944–2014), österreichischer Journalist, Chefredakteur des ORF-Landesstudios Kärnten
 Peter Pirker (Historiker) (* 1970), österreichischer Historiker und Politikwissenschafter